Phoxinus är ett släkte av fiskar som beskrevs av Rafinesque 1820. Phoxinus ingår i familjen karpfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Karpfiskar
Phoxinus